Chytridiomycetes är en klass av svampar. Chytridiomycetes ingår i divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Chytridiomycetes